

Pessoas
Adriana (cantora brasileira) — participante da Jovem Guarda
Adriana (cantora portuguesa)

Topónimos
Bolu — cidade do norte da Turquia, chamada Adriana ou Hadriana na Antiguidade
Mopsuéstia — antiga cidade da Cilícia também chamada Adriana ou Hadriana na Antiguidade
Petra — antiga cidade da Jordânia também chamada Hadriana Petrae
Adria — cidade italiana na costa do Adriático cujo antigo gentílico era Adriana

Outros usos
Adriana (botânica) — género de plantas
Adriana (filme) — produção portuguesa de 2005

Ver também
Vila Adriana —  complexo palaciano do século II situado em Tivoli, Itália

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos